John Henry Poynting – fisico inglese, al quale si riferiscono alcuni termini di fisica che contengono il suo nome:
 Teorema di Poynting
 Vettore di Poynting
 Effetto Poynting-Robertson
 Fattore di Poynting – fattore correttivo del coefficiente di fugacità

 11063 Poynting – asteroide della fascia principale